Fântânele se poate referi la:

 Fântânele, localitate în județul Alba
 Fântânele, localitate în județul Arad, reședința comunei cu același nume
 Fântânele (Hemeiuș) și Fântânele (Motoșeni), localități în județul Bacău
 Fântânele, localitate în județul Bistrița-Năsăud
 Fântânele (Mărgăritești) și Fântânele (Năeni), localități în județul Buzău
 Fântânele, localitate în județul Constanța, reședința comunei cu același nume
 Fântânele, localitate în județul Dâmbovița
 Fântânele (Radovan) și Fântânele (Teslui), localități în județul Dolj
 Fântânele, localitate în județul Galați
 Fântânele, localitate în județul Gorj
 Fântânele (Andrieșeni) și Fântânele, localități în județul Iași
 Fântânele, localitate în județul Maramureș
 Fântânele, localități (comună și sat) în județul Mureș, reședința comunei cu același nume
 Fântânele, localitate în județul Prahova, reședința comunei cu același nume
 Fântânele, localitate în județul Sălaj
 Fântânele, localitate în județul Sibiu
 Fântânele, localitate în județul Suceava, reședința comunei cu același nume
 Fântânele, localitate în județul Teleorman, reședința comunei cu același nume
 Fântânele, localitate în județul Vaslui
 Fântânele-Rus, localitate în județul Sălaj
 Piatra Fântânele, localitate în județul Bistrița-Năsăud
 stațiunea Fântânele, județul Cluj

Altele 
 Râul Fântânele (dezambiguizare)

Vezi și 
 Fântâna (dezambiguizare)

Toponime românești